Войнович Володимир Миколайович (1932—2018) — російський поет, письменник і драматург.
 Ґоран Войнович (*1980) — словенський поет, прозаїк, журналіст, кінорежисер і сценарист.
 Іво Войнович (1857—1929) — сербський письменник.
 Войнович Марко Іванович (1750—1807) — російський адмірал, командор Чорноморського флоту в 1789—1790 роках.
 Джордж Войнович (1936—2016) — американський політик, член Республіканської партії.

Прізвища